Nai-ch’i-kuo-lo Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Naij Gol He, vattendrag, Qinghai, 
 Golmud He, vattendrag, Qinghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar